Джайлав (джайла, жайлау, эйлаг, джайляу) — летние пастбища в горах Средней Азии, Алтая, Кавказа, Крыма.

Ойконим в Крыму:

 Джайлав — прежнее название исчезнувшего села Горлица в Раздольненском районе
 Джайлав — прежнее название исчезнувшего села Пастбищное в Черноморском районе
 Джайлав — исчезнувшее село в Черноморском районе
 Джайлав — исчезнувшее село в Сакском районе
 Джайлав — прежнее название исчезнувшего села Мирошниково в Ленинском районе